Bonna Luksemburska, Bonna Czeska (Bona), (ur. 20 maja 1315, zm. 11 września 1349 w Maubuisson), córka Jana Luksemburskiego, króla Czech i jego pierwszej żony Elżbiety (córki króla Wacława II). 

28 lipca 1332, w Mellun Bonna poślubiła przyszłego króla Francji – Jana II Dobrego. Ona miała wtedy 17 lat, a jej małżonek – 13. Mieli razem dziewięcioro dzieci:
 Karol V Mądry (1338 – 1380), król Francji,
 Ludwik I (23 czerwca 1339 – 20 września 1384), książę Andegawenii, poślubił Marię de Blois-Châtillon,
 Jan (30 listopada 1340 – 15 czerwca 1416), książę de Berry, poślubił Joannę d'Armagnac, 
 Filip II (17 stycznia 1342 – 27 kwietnia 1404), książę Burgundii, poślubił Małgorzatę Flandryjską, 
 Joanna (24 czerwca 1343 – 3 listopada 1373), królowa Nawarry, poślubiła króla Karola II Złego,
 Maria (12 września 1344 – październik 1404), poślubiła Roberta I, księcia Bar,
 Agnieszka (1345 – 1349)
 Małgorzata (1347 – 1352),
 Izabela (1 października 1348 – 11 września 1372), poślubiła Jean-Galéasa Viscontiego, księcia Mediolanu.

Luksemburgowie
Francuzi pochodzenia czeskiego
Urodzeni w 1315
Zmarli w 1349